

Mitologia 
 Medonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Oileo e fratellastro di Aiace Oileo, fu ucciso da Enea
 Medonte – personaggio della mitologia greca, citato nell'Iliade nell'intento di prendere il cadavere di Patroclo
 Medonte – personaggio della mitologia greca, citato nell'Odissea come araldo dei Proci rimasto fedele ad Ulisse 
 Medonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Codro e primo arconte di Atene
 Medonte – personaggio della mitologia greca, un centauro che partecipò al matrimonio di Piritoo e  Ippodamia
 Medonte – personaggio della mitologia greca figlio di Pilade e di Elettra e fratello di Strofio
 Medonte – personaggio della mitologia greca, pirata Tirreno che cercò di catturare Dioniso. Fu tramutato in pesce
 Medonte – personaggio della mitologia greca, figlio di Eteoclo partecipò alla guerra degli Epigoni<ref>Scolio sullIliade'', 4, 404.</ref>
 Medonte''' – personaggio della mitologia greca, figlio di Ciso e nipote di Temeno. Fu re di Argo

Note